Jimbor se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Jimbor, Brașov
 Jimbor, Bistrița-Năsăud